Angels we have heard on high  è la versione inglese del canto natalizio Les anges dans nos campagnes .
Inoltre può riferirsi a vari album natalizi, quali:

Angels We Have Heard on High, album natalizio di Mary Kahmann del 2000
Angels We Have Heard on High, album natalizio di Sharen Camille del 2002
Angels We Have Heard on High, album natalizio di Randy Bernsen del 2004
Angels We Have Heard on High, album natalizio di Sarah Morgann del 2007
Angels We Have Heard on High, album natalizio di Alice Olsen del 2007
Angels We Have Heard on High, album natalizio degli Octavia Harp Ensemble del 2007